Э́рнст Ге́нри (, Семён Николаевич Ростовский, первоначально Леонид (Лейб) Аркадьевич (Абрамович) Хе́нтов; 16 февраля 1904, Витебск, Российская империя — 4 апреля 1990, Москва, СССР) — советский разведчик, писатель, журналист, историк-публицист, активист Коминтерна и Коммунистической партии Германии.

Биография 

Согласно большинству источников, родился 16 февраля 1904 года в Витебске, единственным сыном из десятерых детей в семье торговца льном и спичечного фабриканта Абрама (Аркадия) Моисеевича Хентова.

В 1911 году, будучи учеником гимназии, начал читать газеты, увлёкся политикой, а «перо само просилось в руки».

В 1917 году со старшими сёстрами Минной и Полиной прибыл на жительство в Москву. Жадно читал «Правду» и «Социал-демократ».
В Москве учился в гимназии в Хлебном переулке.

В поисках пропитания в 1918 году прибыл с сёстрами в Киев и попал под немецкую оккупацию. Связался с освободившимся в Германии отцом.
В 1919 году в Киеве получил советский паспорт и отбыл к отцу в Берлин, где его интерес к политике стал ещё сильнее и конкретнее.
В Берлине установил контакт с местными комсомольцами и группой Junge Garde (Молодая гвардия).

Весной 1920 года побывал в Слуцке, Бобруйске. Был арестован и почти месяц просидел в польских тюрьмах.
Лето провёл в Москве в качестве курьера Вилли Мюнценберга и Альфреда Куреллы (Коммунистический интернационал молодёжи — КИМ).
По заданию Лазаря Шацкина отправился в Берлин сообщить, что руководство КИМа должно располагаться в Москве. Находился в Берлине во время Капповского путча, вступил в германскую коммунистическую партию (подпольная кличка — Леонид).

В 1922 году работал в Москве — в отделе международных связей Коминтерна. Затем в Советском постпредстве в Берлине. (Получил паспорт на имя Семёна Николаевича Ростовского, родившегося в Тамбове в 1900 году.)

В 1933 году переехал в Англию. Стал офицером НКВД по связям с нелегальными агентами («Кембриджская пятёрка»). По некоторым сведениям, именно Генри помог завербовать Бёрджесса в 1933 году, поддерживал контакт с Доббом.

Во время Великой Отечественной войны являлся редактором двух лондонских изданий — газеты «Soviet War News» и еженедельника «», где публиковались материалы, присланные из Москвы.

В январе 1942 года Генри при содействии Бёрджесса, работавшего тогда в «Би-би-си», выступил с радиообращением о Восточном фронте. Генри рассказал своим слушателям, что Красная Армия победит, потому что «борется за народ, за Родину и за власть народа», и призывал скорее открыть «Второй фронт».

Согласно представленному на Нюрнбергском процессе трофейному документу, Ростовский занимал третье место — после премьер-министра Уинстона Черчилля и архиепископа Кентерберийского Космо Гордона Лэнга — в гестаповском чёрном списке лиц, которых следовало арестовать во время проведения высадки вермахта в Англии (операция «Морской лев»). Хотя в списке было сделано примечание, что местонахождение Ростовского неизвестно.

В 1946 году (либо в 1951 году вместе с Д. Маклейном) вернулся в СССР. 28 февраля 1947 года в журнале «Новое время» появилась статья Эрнста Генри (под псевдонимом А. Леонидов) «Международная роль англо-американо-немецкого банка Шредера», в которой все немецкие противники Гитлера получили политические ярлыки:
Кто была эта «оппозиция»? Реакционные офицеры, представители прусской аристократии и высших германских финансовых кругов. Это были те круги, которые, убедившись, что Гитлер проиграл войну против Советского Союза, делали ставку на дворцовый переворот. Весь план, как известно, заключался в том, чтобы в удобный момент заменить Гитлера, быстро заключить сепаратный мир с западными союзниками и, тем спасти, пока еще не поздно, германский империализм

Эта статья была приобщена в качестве «документального доказательства» к уголовному делу в отношении участника заговора против Гитлера Йоахима Куна (хотя в статье Кун не упоминался), который был осужден в СССР 17 октября 1951 года к 25 годам тюремного заключения.

В 1952 году работает старшим редактором английского отдела Совинформбюро и на Радиокомитете. Известен под псевдонимами Лосев и Леонидов.

2 марта 1953 года арестован 2-м главным Управлением МГБ СССР по подозрению в шпионаже («дело Майского»): 
На первом допросе 19 февраля 1953 г. Майский отрицал предъявленное ему обвинение во враждебной деятельности против Советского государства, а затем стал давать показания, что является английским шпионом с 1925 года, и оговорил бывших сотрудников посольства Коржа М. В. и Ростовского С. Н., якобы они являются английскими разведчиками.

В тюрьме Генри, будучи лишён возможности писать, сочинял в уме (притом на английском языке) фантастически-приключенческий роман о Тибете, а также философский роман «Прометей».

13 февраля 1954 года освобождён (предположительно по ходатайству Молотова) и позднее реабилитирован. По другим источникам, был освобождён лишь в 1955 г.

После 1956 года устроился в Институт мировой экономики АН СССР («мозговой центр» Международного отдела ЦК КПСС).

В начале 1962 года в журнале «Проблемы мира и социализма» (Международный отдел ЦК КПСС) Эрнст Генри опубликовал статью
«Кто платит антикоммунистам» — первое публичное разоблачение «Конгресса за свободу культуры», финансировавшегося Фондом Форда (а на самом деле ЦРУ, но это стало известно позднее - в 1967 году).

В 1965 году в качестве консультанта активно помогал Михаилу Ромму в создании фильма «Обыкновенный фашизм». Этому опыту Эрнст Генри посвятил статью «История языком кино», где назвал Ромма «выдающимся, первоклассным кинопублицистом», «большим и светлым человеком».
Именно Эрнст Генри помог фильму преодолеть советскую цензуру, как вспоминает Майя Туровская: 

30 мая 1965 года написал открытое письмо И. Эренбургу по поводу оценки последним роли Сталина в воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», которое широко распространялось в самиздате. Письмо было опубликовано в 1967 году в № 63 журнала «Грани» (ФРГ), на родине — в 1997 в сборнике «Самиздат века». Варлам Шаламов так высказался об этом письме Эренбургу: «Эрнст Генри — не из тех людей, которые имели бы право делать Вам замечания, наскоро сколачивая себе „прогрессивный“ капитал».

Инициировал и подписал несколько коллективных писем, протестуя против тенденций возврата к сталинизму в конце 1960-х годов.

По словам Владимира Семичастного, начиная с декабря 1965 года Генри устраивал выступления в защиту Синявского и Даниэля и памяти жертв сталинизма.

В феврале 1966 году инициировал и подписал письмо 25 деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина. Считается, что именно Э. Генри был его автором. Весной 1966 года Эрнст Генри поручил Марлену Кораллову собирать к этому письму подписи известных деятелей искусства (так были получены подписи Олега Ефремова, Марлена Хуциева, Георгия Товстоногова, Майи Плисецкой, Павла Корина). Подписи известных физиков собирал сам Генри. Как вспоминал Сахаров:
Сейчас я предполагаю, что инициатива нашего письма принадлежала не только Э. Генри, но и его влиятельным друзьям (где — в партийном аппарате, или в КГБ, или ещё где-то — я не знаю). Генри ни в коем случае не был «диссидентом».

Впрочем, по воспоминаниям Левитина-Краснова, подпись Майи Плисецкой получил лично Генри: 

В июле 1966 года Генри инициировал «покаянное» письмо Солженицына Брежневу:

Мне передавали, что там [в ЦК] даже ждут моего письма, конечно искреннего, то есть раскаянного, умоляющего дать мне случай охаять всего себя прежнего и доказать, что я — «вполне советский человек»… Сперва я хотел писать письмо в довольно дерзком тоне: что они сами уже не повторят того, что говорили до XX съезда, устыдятся и отрекутся. Э. Генри убедил меня этого не делать… Я переделал, и упрек отнесся к литераторам, а не к руководителям партии.
В 1966 году написал записку Суслову — в 200-страничном машинописном документе разнёс в пух и прах внешнюю политику Сталина после окончания Второй мировой войны. По мнению Генри,

Осенью 1966 г. в диссидентском кружке Костерина с Эрнстом Генри познакомился Пётр Григоренко, но не подружился: «Неожиданно меня ожег злобный взгляд. <…> Расстались мы с Э. Генри врагами, хотя и не ссорились.» По воспоминаниям Григоренко, Генри в диссидентских кругах занимался дискредитацией диссидента Александра Гинзбурга (составителя «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля): «И везде он прозрачно намекал, что А. Гинзбургу доверять нельзя, что он может появиться с провокационными целями.» В связи с «Делом Гинзбурга» о том же вспоминает А. Д. Сахаров: 
Возможно эти усилия Генри объяснялись тем, что «номенклатурные враги Генри вполне могли использовать факт принадлежности к кругу Гинзбурга против самого Генри и его подопечных диссидентов вроде Сахарова и провалить его операцию по внедрению в эту среду.»

В 1967 году Генри предложил А. Д. Сахарову написать статью «Мировая наука и мировая политика» о роли и ответственности интеллигенции в современном мире для опубликования в «Литературной газете», корреспондентом которой Генри являлся. Публикации воспротивился главный редактор «Литературной газеты» Александр Чаковский, и обращение Сахарова к Михаилу Суслову не помогло, потому что идеи статьи «могут быть неправильно истолкованы». Тогда по просьбе Генри Сахаров отвёз ему рукопись, и статья была опубликована в самиздатовском «Политическом дневнике». В 1968 г. эта статья легла в основу известной брошюры Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», которую передавало в своём эфире даже «Радио Свобода». В то время на страницах самиздата развернулась настоящая дискуссия по основным поднятым Сахаровым проблемам. Эрнст Генри писал 15.06.1968 Сахарову, что нужно «сделать коммунизм демократическим» и, следовательно, «нравственно привлекательным»: 

По мнению Сергея Григорьянца именно усилиями Эрнста Генри академик Андрей Сахаров выдвигается в качестве общественной фигуры мирового масштаба. Его первые статьи, частью написанные вместе с Эрнстом Генри, тут же приобрели всеобщую известность и посвящены конвергенции, растущему единству социалистического и капиталистического мира.
По мнению сайта «Левая Россия» Генри, став «крестным отцом» диссидента Андрея Сахарова, принимает активное участие в организации «пятой колонны» в СССР.

Осенью 1969 года Генри участвовал в организации протестов против романа Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?».

В 1964—1970 годах Генри входил в круг самиздатовского журнала «Политический дневник»: Рой Медведев позднее утверждал, что в круг лиц, близких к «Политическому дневнику», входили Г. Арбатов, Г. Батищев, А. Бовин, Ф. Бурлацкий, Э. Генри, Е. Гинзбург, Л. Карпинский, В. Лакшин, О. Лацис, Ю. Любимов, Ю. Черниченко, Г. Шахназаров.

Эрнст Генри был ведущим автором зарубежной рубрики «Литературной газеты», а также часто печатался в «Комсомольской правде», в журналах «Международная жизнь», «Новое время», «Дружба народов», «Наука и жизнь», «Молодой коммунист», «Юность».

По мнению Олега Гордиевского и В. Додина, Э. Генри являлся (после 1967 года) сотрудником Пятого Управления КГБ СССР.

В 1980-ые, по свидетельству Якова Этингера, Генри отрицательно оценивал еврейскую эмиграцию из СССР: 

Скончался на 87-м году жизни 4 апреля 1990 года в Москве. Похоронен 6 апреля 1990 года на Кунцевском кладбище.

Литературная деятельность 

Среди довоенных книг, написанных Э. Генри, наибольшей известностью пользовались «Гитлер над Европой» (Лондон — 1934, Москва − 1935) и «Гитлер против СССР» (Лондон − 1936, Москва − 1937), публиковавшиеся в Москве как переводы книг прогрессивного английского журналиста. В них с необычайной точностью предсказывались события начала 2 мировой войны. Позднее эти книги попали в спецхран.

По словам Драбкина, псевдоним Эрнст Генри Ростовскому помогла придумать личный секретарь известного писателя-фантаста Герберта Уэллса писательница Амабел Уильямс-Эллис. Но последняя никогда не была секретарём Уэллса, и, возможно, имелась ввиду Мура Будберг.
 
При подборе псевдонима учитывалось, что он должен скрывать национальность автора. Человек с именем Ernst Неnri мог быть принят за немца (Генрих) или француза (Анри). В дальнейшем псевдоним приобрёл ещё и английскую форму написания — Ernst Henry.

После заключения опубликовал ряд книг и статей, включая ряда публикаций по проблемам экстремизма, преимущественно — терроризма, получившие разные оценки.

В 1964 году был принят в Союз писателей СССР. Лауреат премии Союза писателей СССР, Союза журналистов СССР, АПН и «Литературной газеты».

Сочинения

Книги 
 
 Генри Э. Гитлер против СССР. / Пер. с англ. Р. Ихок. — М.: Соцэкгиз, 1937.
 
 , 25 000 экз.
 , 8 000 экз.
 
 
 — 80 000 экз.
 
 
 
 
 
 Генри Э. За сценой в Бонне (По ту сторону) — М.: Советская Россия, 1987

Статьи 
 Эрнст Генри. Эволюция международного масонства // Новые заметки по истории современности. М., «Наука», 1976. С. 290—297
 
 
 
 
 Эрнст Генри. Масоны: незримая власть. — Журналист, 1981, № 10
 
Эрнст Генри. Заговор против Европы // Новый мир. — 1983. — № 12. — С. 172 — 180.

Семья 
 Сестра —  (1896, Витебск — 1933, Лондон), художница, жена художника .
 Сын — Михаил Ростовский, обозреватель газеты «Московский комсомолец».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография и открытое письмо И.Эренбургу

Разведчики СССР
Репрессированные в СССР
Революционеры Германии
Литераторы, известные под псевдонимами
Подписавшие «Письмо двадцати пяти»
Похороненные на Кунцевском кладбище